Édesek és mostohák (Wives and Daughters), Elizabeth Gaskell 19. századi regénye
Édesek és mostohák (Stepmom), 1998-ban bemutatott amerikai vígjáték-dráma Chris Columbus rendezésében
Édesek és mostohák (Wives and Daughters), 1999-ben bemutatott brit minisorozat, mely Gaskell regénye alapján készült